Club Atlético San Lorenzo puede referirse a:

 Clubes de :
 Club Atlético San Lorenzo, institución deportiva de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
 Club Atlético San Lorenzo, institución deportiva de la ciudad de Santa Ana, Provincia de Tucumán.
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro, institución deportiva de la ciudad de Buenos Aires.

 Clubes de :
 Club Atlético San Lorenzo de Méndez, institución deportiva de la ciudad de Tarija, Departamento de Tarija.

 Clubes de :
 Club Atlético San Lorenzo, institución deportiva de la ciudad de San José de Mayo, Departamento de San José.
 Club Atlético San Lorenzo de Dolores, institución deportiva de la ciudad de Dolores, Departamento de Soriano.